Tagus, nom llatí del riu Tajo
 Tagus, nom llatí del cap de la lliga dels tessalis: el tagos